Manat peut désigner :
 Manat une déesse du destin vénérée en Arabie à l'époque préislamique,
 unité monétaire du Turkménistan
 unité monétaire de l'Azerbaïdjan